Kirchhoffovi zakoni su fizikalni zakoni koje je otkrio njemački znanstvenik Gustav Robert Kirchhoff. Zakoni pokrivaju nekoliko područja fizike i kemije:

 Kirchhoffovi zakoni o struji i naponu
 Kirchhoffov prvi zakon — na svakom čvoru strujnog kruga, struja koja ulazi u čvor mora biti jednaka struji koja iz njega izlazi.
 Kirchhoffov drugi zakon — zbroj elektroničke razlike potencijala svakog zatvorenog sustava je nula. Također: Algebarski zbroj umnožaka otpora svih vodiča i struje u njima unutar zatvorenog sustava jednak je ukupnoj elektromotornoj sili unutar toga sustava. 
 Kirchhoffovi zakoni spektroskopije
 Kirchhoffov zakon toplinskog zračenja — tijelo koje je u termodinamičkoj ravnoteži s okolinom zračenjem emitira jednako energije koliko je zračenjem apsorbira.
 Kirchhoffove jednadžbe (dinamika fluida) — niz jednadžbi koje opisuju kretanje krutoga tijela u idealnom fluidu.
 Kirchhoffov zakon (termokemija) — razlika u toplini kemijske reakcije dana je razlikom u toplinskom kapacitetu između produkata i reaktanata: dΔH / dT = ΔCp.

Fizikalni zakoni